Horvátország
Ciglenica falu Gerzence (Garešnica) községben, Belovár-Bilogora megyében
Ciglenica falu Popovača községben, Sziszek-Monoszló megyében
Ciglenica Zagorska falu Sveti Križ Začretje községben, Krapina-Zagorje megyében
Ciglenica régészeti lelőhely Osekovo településen, Popovača községben, Sziszek-Monoszló megyében